«ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС» — упорядковане зібрання історичних карт, скріплених в одну книгу.

Сучасний історичний атлас є картографічним виданням, що створюється в межах атласної історичної картографії, зазвичай з використанням новітніх технологій картоукладання та книготворення (що виникли у зв'язку з появою комп'ютера та розробкою спеціальних програм).

Див. також  
 Історична мапа (історична карта)
 Історичний атлас України

Джерела 
 Чирков О. Історичний атлас України – якісно новий рівень українознавчої історичної картографії 

Картографія
Історична географія